Das Männereinzel im Tischtennis bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking wurde vom 19. bis 23. August in der Peking University Gymnasium ausgetragen.

Setzliste 
Die Setzliste wurde basierend auf der ITTF-Weltrangliste mit Stand des 1. Juli 2008 erstellt. Dabei durften maximal drei Spieler pro Nation antreten. Die besten 16 Spieler waren direkt für die dritte Runde gesetzt. Die Spieler zwischen Platz 17 und 32 der Setzliste waren für die zweite Runde gesetzt.

Ergebnisse

Weblinks 
 

Einzel Manner